

Von der Gründung der Universität Wien bis zur Reform der Universität Wien durch Ferdinand I. (1365–1553) 

Im Gründungsjahr 1365 wurde Albert von Rickmersdorf zum ersten Rektor der Universität ernannt. Reguläre Rektorswahlen fanden erst ab 1377 statt.

Von der Ferdinandeischen Reform bis zur Vereinigung mit dem Jesuitenkollegium (1553–1623) 

 Georg Eder (1557 und öfter)
 Wolfgang Lazius 1560/61
 Wolfgang Schäffler 1561
 Wolfgang Püdler 1561/62
 Melchior Hofmair 1562
 Georg Walther 1562/63 und 1563
 Johann Aicholz (1574)
 Petrus Muchitsch 1577/78
 Johann Baptist Schwarzenthaler (1578)
 Petrus Muchitsch 1578
 Paulus Weidner 1578
 Johann Karl Stredele (1583/84)
 Johannes Kaspar Stredele von Montani und Wisberg (1611)
 Heinrich Abermann (1614)

Von der Vereinigung mit dem Jesuitenkollegium bis zur Theresianischen Universitätsreform (1623–1749) 

 David Gregor Corner (1638/39)
 Johann Carl Aichbühel (1649/50) sowie Vizerektor 1630
 Matthäus Kolweiß (1654/55 und 1670/71)
 Balthasar Nolaren von Nolenstein (1665/66, 1669/70, 1673/74 und 1677/78)
 Paul Sorbait (1668)
 Friedrich Ferdinand Illmer (1684/85)
 Johann Anton von Vestenburg (1685/86 und 1689/90)
 Georg Friedrich Schickh (1695/96)
 Franz Stockhamer (1700/01)
 Berthold Dietmayr (1706)
 Anton Joseph Freiherr von Öttl (1707/08)
 Gottfried Bessel (1714/15 und 1726/27)
 Johann Adam Edler von Nettinghofen (1731/32)
 Johann Franz Rauch (vor 1737)

Von der Theresianischen Reform bis zur Revolution (1749–1849) 

 Anton von Störck (1768)
 Ignaz Parhamer (1781–1782)
 Joseph von Herbert (1785–1786)
 Floridus Leeb (1786–)
 Franz von Zeiller (1803–1807)
 Andreas Wenzel (1809–1810)
 Anton Reyberger (1810–1811)
 Ludwig Freiherr von Türkheim (1816)
 Andreas Wenzel (1818–1819)
 Johann Christoph Stelzhammer (1826)
 Franz Wirer von Rettenbach (~1830)
 Franz Joseph von Bretfeld-Chlumczansky (1822)
 Josef Alois Jüstel (1823, 1839)
 Carl Joseph Pratobevera (1824)
 Meinrad Lichtensteiner (1825)
 Franz Ignatz Cassian Hallaschka (1834)
 Anton Aloys Buchmayer (1842/43)
 Sebastian Jenull (1848)

Von der Revolution bis zum „Anschluss“ (1849–1938)

Zeit des Nationalsozialismus (1938–1945)

Von der Wiederherstellung der österreichischen Unabhängigkeit bis zur Reform 1975 (1945–1975)

Von der Universitätsreform 1975 bis zur Implementierung des UOG 1993 (1975–2000)

Seit der Universitätsreform 2000

Literatur 
 Die Gedächtnistafeln der Wiener Universitäts-Rectoren 1365–1893 [chronologische Liste], k. k. Universität, Wien 1893 ()
 Chronologische Liste der Rektoren der Universität Wien, "650 plus – Geschichte der Universität Wien"

Einzelnachweise 

Wie, Universitat
!Liste